Een Spaanse regio:
 La Mancha (historische regio), een historische regio in Spanje
 Castilië-La Mancha, een van de huidige autonome gemeenschappen van Spanje
 La Mancha (comarca), een comarca in de Spaanse provincie Ciudad Real
 Zaken afkomstig uit deze regio:
 La Mancha (wijn), wijnsoort uit deze regio
 Manchego (kaas), kaassoort uit deze regio
 Manchego (schapenras), een schapenras uit deze regio